Synthecium är ett släkte av nässeldjur. Synthecium ingår i familjen Syntheciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Synthecium